Tesseraux ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Tesseraux (* 1966), deutscher Industriedesigner
 Ernst Tesseraux (1900–1967), deutscher SS-Führer